Дивізіон 2: 1970 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 48 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1970 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби Ландскруна БоІС, ІФК Лулео, Сандвікенс ІФ і Шевде АІК. 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі Ландскруна БоІС та ІФК Лулео.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 22 || 17 || 3 || 2 || 43 || 14 || 29 || 37
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Сандокернс СК|| 22 || 14 || 2 || 6 || 33 || 21 || 12 || 30
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 22 || 13 || 3 || 6 || 40 || 28 || 12 || 29
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 22 || 12 || 4 || 6 || 32 || 16 || 16 || 28
|-
| 5||style="text-align:left"|«Брюнес» ІФ (Євле)|| 22 || 12 || 3 || 7 || 51 || 24 || 27 || 27
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 22 || 9 || 7 || 6 || 34 || 26 || 8 || 25
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Домше ІФ|| 22 || 6 || 8 || 8 || 24 || 27 || -3 || 20
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Ликселе ІФ|| 22 || 5 || 6 || 11 || 23 || 28 || -5 || 16
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Юсдальс ІФ|| 22 || 4 || 8 || 10 || 18 || 32 || -14 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|ІФК Естерсунд|| 22 || 4 || 5 || 13 || 24 || 51 || -27 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|ІФК Гернесанд|| 22 || 5 || 2 || 15 || 24 || 43 || -19 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Ессвікс АІФ|| 22 || 4 || 3 || 15 || 19 || 55 || -36 || 11
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 22 || 13 || 8 || 1 || 42 || 11 || 31 || 34
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІК «Сіріус» (Уппсала)|| 22 || 12 || 8 || 2 || 37 || 18 || 19 || 32
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 12 || 1 || 9 || 39 || 35 || 4 || 25
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 22 || 8 || 8 || 6 || 26 || 27 || -1 || 24
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 22 || 9 || 4 || 9 || 28 || 25 || 3 || 22
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 22 || 8 || 6 || 8 || 28 || 25 || 3 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|ІФ «Броммапойкарна» (Стокгольм)|| 22 || 9 || 3 || 10 || 35 || 35 || 0 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Ельвше АІК|| 22 || 8 || 4 || 10 || 27 || 31 || -4 || 20
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Седертельє СК|| 22 || 8 || 3 || 11 || 20 || 36 || -16 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Чепінгс ІС|| 22 || 6 || 5 || 11 || 26 || 35 || -9 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Малунг ІФ|| 22 || 5 || 6 || 11 || 24 || 32 || -8 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)|| 22 || 3 || 6 || 13 || 18 || 40 || -22 || 12
|}

Північний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Шевде АІК|| 22 || 15 || 5 || 2 || 42 || 13 || 29 || 35
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|КБ Карлскуга|| 22 || 15 || 2 || 5 || 39 || 21 || 18 || 32
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 22 || 12 || 5 || 5 || 51 || 25 || 26 || 29
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 22 || 13 || 3 || 6 || 48 || 26 || 22 || 29
|-
| 5||style="text-align:left"|«Вестра Фрелунда» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 9 || 7 || 6 || 38 || 27 || 11 || 25
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Грімсос ІФ|| 22 || 7 || 10 || 5 || 26 || 26 || 0 || 24
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Дегерфорс ІФ|| 22 || 8 || 6 || 8 || 32 || 32 || 0 || 22
|-
| 8 ||style="text-align:left"| «Говос» ІФ (Гетеборг) || 22 || 6 || 5 || 11 || 27 || 42 || -15 || 17
|-
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Арвіка|| 22 || 6 || 4 || 12 || 34 || 46 || -12 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|«Норрбю» ІФ (Бурос)|| 22 || 4 || 4 || 14 || 28 || 52 || -24 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|ІФК Вернаму|| 22 || 4 || 3 || 15 || 15 || 44 || -29 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Тідагольмс ГІФ|| 22 || 2 || 6 || 14 || 28 || 54 || -26 || 10
|}

Південний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 22 || 12 || 6 || 4 || 41 || 19 || 22 || 30
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Гельсінгборг ІФ|| 22 || 11 || 7 || 4 || 35 || 23 || 12 || 29
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Нибру ІФ|| 22 || 9 || 6 || 7 || 35 || 26 || 9 || 24
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 22 || 9 || 5 || 8 || 36 || 33 || 3 || 23
|-
| 5||style="text-align:left"|Персторпс СК|| 22 || 7 || 9 || 6 || 28 || 27 || 1 || 23
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Гальмстад БК|| 22 || 10 || 2 || 10 || 34 || 31 || 3 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 22 || 9 || 4 || 9 || 32 || 31 || 1 || 22
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІФК Треллеборг|| 22 || 9 || 4 || 9 || 22 || 27 || -5 || 22
|-
| 9 ||style="text-align:left"|«Гальмія» ІС (Гальмстад)|| 22 || 8 || 5 || 9 || 22 || 28 || -6 || 21
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|ІФК Істад|| 22 || 8 || 5 || 9 || 31 || 59 || -28 || 21
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Гесслегольмс ІФ|| 22 || 7 || 5 || 10 || 26 || 33 || -7 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ІФЕ/Брумелла ІФ|| 22 || 2 || 4 || 16 || 21 || 46 || -25 || 8
|}

Кваліфікація на підвищення

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 3 || 1 || 2 || 0 || 4 || 2 || 2 || 4
|- style="background:#a8dca8"
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 3 || 1 || 2 || 0 || 3 || 2 || 1 || 4
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 3 || 1 || 0 || 2 || 4 || 4 || 0 || 2
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Шевде АІК|| 3 || 0 || 2 || 1 || 3 || 6 || -3 || 2
|}

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1970 у шведському спорті